

Сезон 1: 2020 – 2021

Източници 

Шантави рисунки